Oberbergen ist der Name folgender Orte:
Orte in Deutschland:
 Oberbergen (Vogtsburg im Kaiserstuhl), Ortsteil der Stadt Vogtsburg im Kaiserstuhl, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Oberbergen (Penzing), Ortsteil der Gemeinde Penzing, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
Orte in Österreich
 Oberbergen (Gemeinde Markt Allhau), Ortsteil der Gemeinde Markt Allhau, Bezirk Oberwart, Burgenland
 Oberbergen (Gemeinde Tobaj), Ortsteil der Gemeinde Tobaj, Bezirk Güssing, Burgenland
 Oberbergen (Gemeinde Weichselbaum), Ortsteil der Gemeinde Weichselbaum, Bezirk Jennersdorf, Burgenland
 Oberbergen (Gemeinden Grein, Saxen), Ortschaft von Grein und Saxen, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Oberbergen (Gemeinde Bad Loipersdorf), Ortsteil von Bad Loipersdorf, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

Siehe auch:
 Oberberken
 Oberberg	
 Oberberger	
 Oberbergern